Андрей Ефимович Бочкин (30 октября 1906, д. Иевлево, Тверская губерния — 16 октября 1979, Москва) — гидростроитель, военный инженер, подполковник, Герой Социалистического Труда (1960), лауреат Ленинской премии (1973), заслуженный строитель РСФСР (1966).

Биография

Ранние годы 
Родился в крестьянской семье, был одиннадцатым, последним ребёнком.

1917 г. — окончил четырёхлетнюю церковно-приходскую школу в с. Ильгощи І ступени.

1923 г. — учёба в школе II ступени с. Ильгощи, далее — в Киверичах, Михайлово-Прудовом.

С 1929 г. обучался в Московском институте водного хозяйства и мелиорации на гидротехническом факультете. В 1933 г. — проходил учебную производственную практику на ДнепроГЭСе.

Предвоенные годы 
Андрей Бочкин с 17 лет вёл активную пропагандистскую работу, работал в укоме комсомола в Твери, в редакции газет «Тверская правда» и «Тверская деревня», в агропромышленном отделе Тверского горкома ВКП(б).

В 1927—1928 годах работал секретарём парткома текстильной фабрики в В. Волочке. В период коллективизации по партийному призыву участвовал в создании первых колхозов в Западной Сибири (1928—1929, 1934—1935). С 1936 г. по личной просьбе переведён на строительство никелевого комбината г. Орска Оренбургской области, где был секретарём парткома Никельстроя, а затем старшим прорабом строительства железной дороги Никель — Аккермановка.

1937—1940 гг. — начальник и главный инженер строительства Бузулукской ирригационной системы (Домашкинская и Лабазинская плотины) и Кутулукской плотины в Оренбургской области.

1940—1941 гг. — начальник Главводхоза Наркомата сельского хозяйства СССР (курировал строительство Ферганского и Невинномысского каналов, Уч-Курганского водохранилища).

Великая Отечественная война 
1941—1942 гг. — слушатель Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева.

Март 1942—1945 гг. — майор инженерных войск, Карельский и 2-й Белорусский фронты: бригадный инженер 85 бригады морской пехоты 215 стрелковой дивизии; корпусный инженер 312 стрелкового корпуса. Был ранен, контужен.
В 1942 году за 8 км от передовой для нужд армии построил свою первую миниГЭС. Участвовал в боях за освобождение Польши, Дании, Германии.

Войну закончил подполковником.

Послевоенные годы 
1945—1949 гг. — начальник строительства Невинномысского канала и Свистухинской ГЭС в Ставропольском крае.

1950—1953 гг. — начальник Главного управления строительства Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов.

1953—1959 гг. — начальник «АнгараГЭСстроя» по строительству Иркутской ГЭС.

1959 г., 10 декабря — начальник Управления строительства «КрасноярскГЭСстрой».

С началом управления строительством Бочкин принял ряд кардинальных для КрасноярскГЭС решений:
 отказ от облегченного, арочного типа построения плотины и принятие тяжелого, гравитационно- монолитного типа;
 отказ от «непрерывного» метода укладки бетона в тело плотины и возведение классическим безэстакадным методом, что обеспечило надежность сооружений;
 изменение генерального плана строительства г. Дивногорска;
 перекрытие Енисея в зимних условиях, во время минимального водного потока:

1963 г., 25 марта — впервые в зимних условиях за 6,5 часа перекрыта самая полноводная река России — Енисей.

В период максимума работы количество человек на строительстве Красноярской ГЭС вместе с субподрядными организациями составляло более 21000 человек.

1971 г. — освобожден от обязанностей начальника КрасноярскГЭСстроя.

За свою жизнь Андрей Ефимович Бочкин строил 10 гидросооружений: ДнепроГЭС, Домашкинская плотина, Лабазинская плотина, Кутулукская плотина, Невинномысский канал и Свистухинская ГЭС, Южно-Украинский канал, Северо-Крымский канал, Иркутская ГЭС, Красноярская ГЭС, консультировал — Саяно-Шушенская ГЭС.

Смерть 

Андрей Ефимович Бочкин умер в Москве 16 октября 1979 года. Он похоронен на  (21 уч.).

Семья 
Андрей Ефимович был женат на Бочкиной Варваре Федоровне (1902—1975). Две дочери (Валентина, Надежда (1948)).

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда, золотая медаль «Серп и Молот» (11 января 1960 года) — за внедрение новых прогрессивных методов труда и достигнутые успехи при сооружении Иркутской ГЭС, Указом Президиума Верховного Совета СССР.
 Заслуженный строитель РСФСР (1966).
 Орден Трудового Красного Знамени (1966).
 Ленинская премия в области науки и техники (1973 г.) — за создание Красноярской ГЭС, решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
 Почётный энергетик СССР (1976)
 четыре ордена Ленина (07.02.1949, 11.01.1960, …)
 орден Красного знамени
 орден Отечественной войны I степени
 орден Отечественной войны II степени
 медали
 1971 г, 13 июля — присвоено звание «Почётный гражданин г. Дивногорска».
 1975 г., 26 мая — приказом по Управлению основных сооружений строительства Саяно-Шушенской ГЭС Бочкин А. Е. зачислен почётным плотником-бетонщиком в комсомольско-молодёжную бригаду С. Коленкова (по 1986 год)

Память 

 1980 г. — в г. Дивногорске улица Центральная переименована в улицу имени А. Е. Бочкина.
 1996 г. — в г. Иркутске улица Огни Коммунизма переименована в улицу Бочкина.
 2006 г. — в г. Дивногорске ПТУ № 42, по инициативе коллектива, присвоено имя гидростроителя А. Е. Бочкина, в честь его 100-летия со дня рождения.
 2008 г., 2 февраля — в г. Дивногорске открыт бронзовый памятник А. Е. Бочкину, скульптор Ю. Ишханов.

Библиография 
 Бочкин А. Е. С водой, как с огнём: (рассказ гидростроителя) / [Лит. запись Ю. Капусто]. — М.: Советская Россия, 1978. — 190 с.
 Бочкин А. Е., Григорьев Ю. А., Долгинин Е. А. Бетонные работы на строительстве Красноярской ГЭС имени 50-летия СССР. — М.: Стройиздат, 1977. — 127 с.
 Бочкин А. Е., Долгинин Е. А., Лискун Е. Е. Организация строительства и технико-экономические показатели Красноярской ГЭС // Гидротехническое строительство, 1972, № 9, с.16-19.
 Бочкин А. Е. У истоков великой стройки (записки строителя) / [Лит. запись Б. Сермана]. — Симферополь: Крымиздат, 1951. — 40 с.

Литература 
 «Наш Бочкин». Личность. Гидростроитель. Легенда. Сборник воспоминаний. — Благовещенск: Дальневосточное издательство «Амур», 2006—304 с.
 Бекетов В. П. Если зажигают звезды: (О А. Е. Бочкине). — М. : Политиздат, 1977. — 270 с.
 Гончаров В. Начальник стройки // Сов. Россия. — 2001. — 25 авг. — С. 5.
 Гречушников А. Человек долга и чести // Огни Енисея. — 2001. — 31 окт.
 Деменчук Г. С. Главный гидростроитель. — Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1982. — 48 с.
 
 Залюбовская М. Разрушить — разрушили // Зеркало недели (Украина) № 28, 11 июля 1998.
 Зябрев А. Бочкин спас Красноярск // Сто знаменитых красноярцев. — Красноярск, 2003. — С. 243—247.
 Казюрин И. Командарм стройки // Огни Енисея. — 2001. — 31 окт.
 Капусто Ю. Судьба и жизнь : Докум. повесть [об А. Е. Бочкине. Для ст. возраста]. — М.: Дет. лит., 1981. — 143 с.
 Кацер Ж. У. Покорение Енисея: на строительстве Красноярской ГЭС. — М.: Политиздат, 1973. — 111 с.
 Левченко И. Люди, штурм, победа: [героическая быль о строителях Красноярской ГЭС]. — Красноярск: Красноярское книжное изд-во, 1964. — 108 с.
 Наймушин И. Его звали просто Дед // Краснояр. рабочий. — 2001. — 2 нояб. — С. 8-9 : фот.
 Полевой Б. Н. Десятое море инженера Бочкина. — М: Советская Россия, 1974. — 60 с.
 Россовский В. П.,  Бочкин Андрей Ефимович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.
 Созидатели: Участники строительства Красноярской ГЭС и города Дивногорска 1955—1972 гг./ Сост. И. Г. Гуляев, — Красноярск: Класс, 2011—400 с.
 Строитель Андрей Бочкин: [о присуждении Ленин. Премии 1973 г. за создание Краснояр. ГЭС] // Правда. — 1973. — 26 апр.
 Федоров И. Г. 100 лет со дня рождения начальника строительства Красноярской ГЭС, Героя Социалистического Труда Андрея Ефимовича Бочкина // Край наш Красноярский: календарь знаменательных и памятных дат на 2006 год. — Красноярск, 2005. — С. 101—104.

Документальные фильмы 
 Андрей Бочкин. Гидростроитель коммунизма // Сериал «Генералы в штатском». Цикл документальных фильмов (Россия, 2010)

Художественные произведения, где прототипом героя выступал А. Е. Бочкин 
 Полевой Б. Н. На диком бреге. — М.: Советский писатель, 1963. — 614 с.
 Таурин Ф. Н. Ангара. — М.: Советский писатель, 1961. — 576 с.
 Твардовский А. Т. За далью — даль // Стихотворения. Поэмы. — М.: БВЛ, 1971. — 688 с.

Художественные фильмы, где прототипом героя выступал А. Е. Бочкин 
 «На диком бреге», СССР, 1966 г.
 «Формула света», Мосфильм, 1982 г.

Примечания

Ссылки 
 
 Начальник стройки
 Вахта — длиною в жизнь
 Легендарный Бочкин и его великие мастера

Выпускники Московского государственного университета природообустройства
Инженеры СССР
Гидротехники
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС